Toponímia:
 Vienna (Dakota del Sud)
 Vienna (Illinois)
 Vienna (Louisiana)
 Vienna (Maine)
 Vienna (Maryland)
 Vienna (Missouri)
 Vienna (Virgínia)
 Vienna (Virgínia de l'Oest)
 New Vienna (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.
 South Vienna, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 New Vienna (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Vienna Center, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Great Meadows-Vienna, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.
 Miscel·lània:
 Rockstar Vienna, desenvolupadora de videojocs a Viena filial de Rockstar Games.
 First Vienna Football Club 1894, club de futbol austríac de la ciutat de Viena.
 Vienna (Ultravox), àlbum musical del grup Ultravox.
 Vienna (curtmetratge), curtmetratge de l'any 1968 protagonitzat per Mickey Rooney.

Vegeu també 
 Viena (desambiguació)
 Vienne